Гауде́нций, Гауде́нтий (, лат. Gaudentius) — древнегреческий теоретик музыки, автор трактата «Введение в гармонику» ().

Проблема автора и датировки 
Фактов биографии Гауденция неизвестно. Возможно, имя его является римским прозвищем ( - радоваться). Верхняя граница датировки VI век н. э. (Гауденция упоминает Кассиодор в своих «Основах», он также заимствует некоторые особенности научных трактовок Гауденция). Нижняя граница датировки — II в. н. э. — устанавливается весьма приблизительно, по сходству излагаемого в трактате учения с гармониками Клеонида и Никомаха. Косвенным свидетельством поздней (эллинистической) датировки трактата может служить упоминание Гауденцием того факта, что в его дни музыканты пользуются только диатоникой, в то время как хроматика и энармоника оставлены в прошлом. Т. Матисен (впрочем, без особых на то оснований) датирует гармонику Гауденция III-IV вв.

Трактат 
Своеобразие трактата Гауденция в том, что он смешивает аристоксеновскую и пифагорейскую линии развития науки о музыке в пределах одного учебника. Пифагорейскими являются (частичные) расчёты монохорда в диатоническом и напряжённом хроматическом родах, типовой рассказ об изобретении Пифагором чисел для основных музыкальных консонансов. Однако Гауденций причисляет к консонансам (подобно Птолемею) и ундециму (кварту с октавой), что идёт прямо вразрез с пифагорейской наукой. 

По Аристоксену он дает определения звука, интервала и описывает (в общих словах) аддитивное деление октавы и полутона. Однако, в прямом противоречии с аристоксеновской традицией Гауденций включает в свой учебник главы о нотации, а также точно описывает лимму и апотому.

Еще одна особенность учения Гауденция — классификация дитона и тритона как «парафо́нов» — интервалов, занимающих промежуточное положение между консонансами и диссонансами. Это утверждение уникально для античной музыкальной науки.

Примечания

Библиография 
 Gaudenti Philosophi Harmonica introductio, ed. C.Jan // Musici Scriptores Graeci. Lipsiae, 1895, pp.317-356 (критическое издание оригинала).
 Gaudence. Introduction harmonique / Traduction, commentaire par Charles Émile Ruelle // Collection des auteurs grecs relatifs a la musique. V. Paris: Firmin-Didot, 1895, p. 53–102 (французский перевод)
 Σόλωνας Μιχαηλίδης. Γαυδέντιος ο φιλόσοφος // Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας Ελληνικής μουσικής, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα, 1989, σελ.81.
 La manualistica musicale greca: (Euclide), Cleonide, Nicomaco, Excerpta Nicomachi, Baccio il Vecchio, Gaudenzio, Alipio, Excerpta Neapolitana, a cura di Luisa Zanoncelli. Milano: Guerini Studio, 1990, p. 305–369 (греч. оригинал и итальянский перевод).
 Gaudentius. Harmonic introduction. [English translation with notes by Thomas Mathiesen] // Source readings in music history. Edited by Oliver Strunk. Revised edition by Leo Treitler. New York, 1998, pp.66-85 (английский перевод).

Персоналии по алфавиту
Теоретики музыки